Ormsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ormsjön, Västergötland, sjö i Skara kommun,  (32,5 ha)
Ormsjön (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun,  (12,7 ha)
Ormsjön (Regna socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (12,3 ha)
Ormsjön (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Ormsjön, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun, 
Ormsjön, Södermanland, sjö i Katrineholms kommun, 
Ormsjön, Gästrikland, sjö i Hofors kommun,  (6,09 ha)
Ormsjön, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun och Ljusdals kommun,  (25,7 ha)
Ormsjön (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (27,4 km²)
Västra Ormsjö, (sydsamiska : Voermese) småort i Dorotea kommun i södra Lappland, 
Ormsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (56,9 ha)
Ormsjön, Gröndal, numera helt torrlagd och försvunnen sjö i stadsdelen Gröndal, Stockholm.

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn